Ильза Вернер  (, 11 июля 1921 — 8 августа 2005) — нидерландско-немецкая актриса и певица. Период её наибольшего успеха и популярности пришёлся на времена нацистской Германии.

Биография 
Ильза Вернер (имя при рождении Ильза Шарлотта Штилль, ) родилась в Батавии (Голландская Ост-Индия, ныне Джакарта, Индонезия) в 1921 г. Её отец был нидерландским плантатором, мать — немкой. После потери плантации семья в 1931 г. переехала сначала во Франкфурт, а в 1934 г. — в Вену.

По окончании школы Ильза училась в актёрской школе Макса Рейнхардта и там получила сценический псевдоним Ильза Вернер. В 1937 г. она дебютировала в венском театре в Йозефштадте в пьесе Glück («Счастье») и в 1938 г. исполнила свою первую кинороль в австрийском фильме Die unruhigen Mädchen («Беспокойные девушки»). После этого фильма Ильза заключила контракт с киностудией UFA, и следующий фильм, Wunschkonzert (1940), сделал Ильзу звездой. Кино позволяло людям отвлечься от идущей Второй мировой войны. Блестяще сыгранные роли в этих и последующих фильмах и транслируемые телешоу способствовали росту популярности Ильзы.

Несмотря на то, что в фильмах с участием Ильзы не было ничего, прославлявшего нацизм, её имя ассоциировалась с нацистской Германией, и ей несколько лет запрещали сниматься в кино. Ильза 4 года работала на озвучивании фильмов, например, её голосом говорили Оливия де Хэвилленд в «Приключениях Робин Гуда», Полетт Годдар в , Морин О’Хара в .

Первый послевоенный фильм Ильзы был снят в 1948 г., но успеха не имел — типаж Ильзы Вернер перестал быть популярным. Последний фильм, в котором она снялась, назывался Die Herrin vom Sölderhof и вышел в 1955 г. В том же году она приняла немецкое гражданство — до того она оставалась гражданкой Нидерландов.

В дальнейшем до 1990 г. Ильза Вернер играла в театрах, например, блистала в мюзикле Король и я, снималась в телешоу, телефильмах и киносериалах. В выступлениях она использовала свой талант художественного свиста.

Последний фильм с её участием назывался Die Hallo-Sisters, в прокат не выходил и показывался только по телевизору.

Была награждена орденом «За заслуги перед ФРГ».

Последние годы жизни Ильза Вернер прошли в одиночестве в доме престарелых в Любеке. Она скончалась во сне в 2005 г. в возрасте 84 лет от пневмонии. Согласно завещанию Была похоронена в Бабельсберге.

Личная жизнь 
В 1947 г. Ильза Вернер в Вене вышла замуж за американского журналиста. Сначала они жили в Мюнхене, затем в 1949 г. уехали в США в Нью-Йорк, потом переехали в Калифорнию. Они развелись в 1952 г. Ильза вернулась в Германию, в 1954 г. снова вышла замуж за композитора , но в 1966 г. распался и этот брак.

Фильмография 
 1938: «Die unruhigen Mädchen/Finale»
 1938: «Frau Sixta»
 1938: «Das Leben kann so schön sein»
 1939: «Bel Ami (1939)|Bel Ami»
 1939: Drei Väter um Anna
 1939: Fräulein
 1939: «Ihr erstes Erlebnis»
 1940: «Bal paré»
 1940: «Wunschkonzer»
 1941: «U-Boote westwärts!»
 1941: «Die schwedische Nachtigall»
 1942: «Wir machen Musik»
 1942: «Hochzeit auf Bärenhof»
 1943: «Münchhausen»
 1944: «Große Freiheit Nr. 7»
 1945: «Das seltsame Fräulein Sylvia»
 1948: «Leckerbissen»
 1949: «Geheimnisvolle Tiefe»
 1950: «Epilog — Das Geheimnis der Orplid»
 1950: «Gute Nacht, Mary»
 1951: «Königin einer Nacht»
 1951: «Mutter sein dagegen sehr»
 1953: «Der Vogelhändler»
 1954: «Ännchen von Tharau»
 1954: «Ein toller Tag»
 1955: «Griff nach den Sternen»
 1955: «Die Herrin vom Sölderhof»
 1990: «Die Hallo-Sisters»

Примечания

Литература 
 1941: Автобиография «Ich über mich». Kranich-Verlag, Berlin 1943.
 1981: Автобиография «So wird’s nicht wieder sein. Ein Leben mit Pfiff». Ullstein-TB, 1996, ISBN 3-548-35636-2.
 2001: Bildband «Ilse Werner»., Marion Schröder, ISBN 3-00-007938-6.
 2005: Sachbuch «La Paloma — Das Jahrhundert-Lied»., Rüdiger Bloemeke, Voodoo-Verlag, Hamburg, ISBN 3-00-015586-4.

Ссылки 
 
 

Киноактрисы Германии
Исполнители шлягеров
Актрисы озвучивания Германии
Актрисы телевидения Германии